Conrad Engelbert Oelsner (1764-1828), personnalité politique franco-allemande ;
  (1766-1848), industriel, pédagogue et philologue allemand ;
 Gustave Oelsner-Monmerqué (1814-1854), homme de lettres franco-allemand ;
  (1859-1956), architecte et urbaniste allemand ;
 Marlies Oelsner (1958-), athlète allemande.

Patronyme germanique
Patronyme allemand